Korfbalseizoen 2012-2013 is een korfbalseizoen van het KNKV. In dit seizoen telt de veldcompetitie 2 Hoofdklasses waarbij elk team 10 wedstrijden speelt en in de zaalcompetitie is 1 Korfbal League competitie waarbij elk team 18 wedstrijden speelt.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 2012-2013 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Ereklasse; 2 poules met elk 6 teams. Van elke poule gaan de bovenste 2 teams door naar de kruisfinale. De nummer 1 van Poule A speelt tegen de nummer 2 van Poule B en nummer 1 van Poule B speelt tegen de nummer 2 van Poule A. Dit is een knock-out systeem. Beide winnaars spelen hierna 1 finalewedstrijd.

Ereklasse A

Ereklasse B

Play-offs en Finale

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 2012-2013 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de KNKV de Korfbal League. Na 18 competitiewedstrijden gaan de bovenste 4 teams play-offs spelen. Deze play-offs is een best-of-3 serie. De finale gaat tussen de 2 winnaars.

Play-offs en Finale

Korfbal in 2012
Korfbal in 2013
Nederlandse korfbalcompetitie